Allsvenskan i handboll för herrar 1999 spelades våren 1999, säsongen 1998/1999. De fyra bästa lagen i Norra och fyra bästa lagen Södra Division 1, samt de fyra sämsta lagen i Elitserien under hösten samma säsong deltog. Lagen har med sig poängen från höstens seriespel.

Tabell 
Not: Lag 1-2 till åttondelsfinal i SM-slutspelet, lag 3-8 till Kvalspelet till Elitserien, lag 9-12 till Division 1.

Sport i Sverige 1999
Handbollssäsongen 1998/1999
1999